Campllong kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campllong (kommun), Katalonien, Província de Girona, 
 Campllong (samhälle), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar